Veselí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien, darunter:
 Veselí nad Lužnicí, Stadt in der Region Jihočeský kraj
 Veselí nad Moravou, Stadt im Okres Hodonín
 Veselí, Gemeinde im Okres Pardubice

mit Namenszusatz:
 Nové Veselí
 Vysoké Veselí

Veselí steht für:
 (2599) Veselí, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Veseli ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric Veseli (* 1992), schweizerisch-albanischer Fußballspieler
 Kadri Veseli (* 1967), kosovarischer Vorsitzender der Versammlung der Republik Kosovo
 Refik Veseli (1926 oder 1927–2000 oder 2003), albanischer Fotograf und Gerechter unter den Völkern

Siehe auch:
 Veselý
 Veselíčko
 Wehsely
 Wesely
 Wessely